Cabocla puede referirse a:

 Cabocla, nombre dado en Brasil a la mujer nacida del mestizaje de blanco con indio.
 Cabocla (1979), telenovela brasileña.
 Cabocla (2004), telenovela brasileña.